Bohrau – frazione della città tedesca di Forst (Lausitz)
 Markt Bohrau, oggi Borów – comune polacco